

Toponyme

Wendling, quartier de la ville de Ampfing en Bavière.
 Wendling, quartier de la commune de Falkenberg en Bavière.
 Wendling, quartier de la commune d'Irschenberg en Bavière.
 Wendling, quartier de la commune de Soyen en Bavière.
 Wendling, quartier de la commune de Waging am See en Bavière.

Wendling, une paroisse civile du comté de Norfolk.

Wendling, commune du district de Grieskirchen en Haute-Autriche.

La Ferme Wendling, située à Zœbersdorf en Alsace.
 Wilfried Wendling, compositeur, metteur en scène, improvisateur et vidéaste, directeur de La Muse en circuit.

Patronyme 
 Johann Baptist Wendling (1723-1797), compositeur allemand de musique classique 
 Claire Wendling, illustratrice française et auteure de bande dessinée ;
 Dorothea Wendling, soprano allemande ;
 Elisabeth Augusta Wendling, soprano allemande ;
 Emile Wendling, résistant français et batelier du Rhin ; 
 Gustav Wendling, peintre allemand ;
 Isabelle Wendling, joueuse française de handball ;
 Jean Wendling, footballeur français ;
 Johann Baptist Wendling (1723-1797), flûtiste et compositeur allemand de musique classique ;
 Karl Wendling, violoniste allemand ;
 Michel Wendling, sculpteur français ;
 Wilfried Wendling (1972-), compositeur, metteur en scène, improvisateur et vidéaste français.

Voir aussi 
 Wendlingen am Neckar
 Wendlinger

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme alsacien